Амфило́хий ( — «труднородный» или «в засаде сидящий») — мужское имя греческого происхождения.

Носители, известные по имени 
 Амфилохий (IV век) — епископ Иконийский, современник и друг Василия Великого и Григория Богослова, двоюродный брат последнего.
 Амфилохий (ум. 1122) — святитель, епископ Владимиро-Волынский.

 Амфилохий Глушицкий (ум. 12 октября 1452) — вологодский святой, преподобный, сподвижник Дионисия Глушицкого.
 Амфилохий Почаевский (1894—1971) — святой подвижник Почаевской лавры.
 Амфилохий Сидский (V век) — епископ Сиды Памфилийской.
 Амфилохий Хотинский (ок. 1730—1800) — молдавский просветитель и богослов, епископ Константинопольской православной церкви.

 Амфилохий (Андроникакис) (род. 1964) — епископ полуавтономной Критской православной церкви Константинопольского патрирхата.
 Амфилохий (Бондаренко) (род. 1969) — епископ Русской православной церкви, епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский.
 Амфилохий (Вакульский) (1862—1933) — епископ Северо-Американской митрополии, епископ Аляскинский.
 Амфилохий (Журавлёв) (1873—1937) — старообрядческий епископ Уральско-Оренбургский.
 Амфилохий (Леонтович) (1729—1799) — епископ Русской православной церкви, епископ Переяславский и Бориспольский.
 Амфилохий (Лутовинов) (ум. 1905) — архимандрит Русской православной церкви.
 Амфилохий (Радович) (1938—2020) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Черногорский и Приморский.
 Амфилохий (Сергиевский-Казанцев) (1818—1893) — епископ Угличский, археограф и палеограф.
 Амфилохий (Скворцов) (1885—1937) — епископ Православной российской церкви; священномученик.
 Амфилохий (Стергиу) (род. 1961) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Адрианопольский.
 Амфилохий (Тульский) (ок. 1793—1868) — архимандрит Русской православной церкви.
 Амфилохий (Цукос) (род. 1938) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Новозеландский.
 Амфилохий (Шапошников) (1741—1865) — иеромонах Русской православной церкви.
 Амфилохий (Яковлев) (1749—1824) — монах Спасо-Яковлевского монастыря, живописец, гробовой старец у мощей Димитрия Ростовского.

См. также 
 Амфилох